Edvard Stanislavovitch Radzinsky (en ) est un écrivain, historien et journaliste russe né le  à Moscou. Il est également l'auteur de nombreuses pièces de théâtre et scénarios de films.

Œuvre 
En russe
 Беседы с Сократом, Издательство Советский писатель, 1982
 Театр, Издательство Искусство, 1986
 …и сделалась кровь, Издательство ВАГРИУС, 1998
 Кровь и призраки русской смуты, Издательство ВАГРИУС, 1998-2000
 Собрание сочинений (в восьми томах), Издательство ВАГРИУС, 1998—2003
 Властители дум, Издательство ВАГРИУС, 1999
 Гибель галантного века, Издательство ВАГРИУС, 1999
 Загадки любви, Издательство ВАГРИУС, 1999-2000
 Загадки истории, Издательство ВАГРИУС, 1999-2000
 Игры писателей, Издательство ВАГРИУС, 2001
 Загадки истории, Подарочное издание Издательство ВАГРИУС, 2002
 Наполеон: жизнь после смерти, Издательство ВАГРИУС, 2002
 Загадки жизни и смерти, Подарочное издание, Издательство ВАГРИУС, 2003
 Княжна Тараканова, Издательство ВАГРИУС, 2003
 Начало театрального романа, Сборник пьес, Издательство ВАГРИУС, 2004
 На Руси от ума одно горе, AST, 2006
 Ипатьевская ночь, AST, 2007

Traductions françaises
 , création Comédie-Française
 
 
 
 
 

Traductions anglaises
 The Last Tsar : The Life and Death of Nicholas II, Anchor, 1993  ; réed. 2005 
 Stalin: The First In-depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia's Secret Archives, Anchor, 1997 
 Rasputin: The Last Word, Allen & Unwin, Australie, 2001 
 The Rasputin File, Anchor, 2001 
 Alexandre II: The Last Great Tsar, Simon & Schuster, 2005  
 Tsar : The Lost World of Nicholas and Alexandra

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
  Edvard Radzinsky sur peoples.ru
  Edvard Radzinsky sur aldebaran.ru

Écrivain russe du XXe siècle
Écrivain russe du XXIe siècle
Dramaturge soviétique
Dramaturge russe du XXe siècle
Dramaturge russe du XXIe siècle
Scénariste soviétique de cinéma
Scénariste russe de cinéma
Historien russe
Animateur soviétique de télévision
Animateur russe de télévision
Naissance en septembre 1936
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou